Ondra může znamenat: 

 již osamostatnělá zkrácenina, původně domácí podoba jména Ondřej

jméno
 Óndra Łysohorsky (1905–1989) – lašský básník, překladatel 

příjmení
 Adam Ondra (* 1993) – český sportovní lezec
 Anny Ondra viz Anny Ondráková (1902–1987) – filmová herečka 
 Jakub Ondra (* 1994) – český písničkář, zpěvák, kytarista a busker
 Jaroslav N. Ondra (1925–2000) – evangelický teolog, profesor UK a mírový aktivista
 Jiří Ondra (* 1957) – český fotbalista, obránce
Karel Ondra (1840–1887) – baptistický kazatel a průkopník baptismu na Ukrajině
 Matěj Ondra z Leskovce († 1638) – moravský zbojník
 Petr Ondra (* 1962) – český fotbalista
další
 Tesla Ondra – počítač

podobné
 Ondrák – více jmen
 Ondřej (příjmení) – více jmen
 Vondra – více jmen

Externí odkazy 
 

Česká příjmení